San Francisco (în traducere din spaniolă Sfântul Francisc) se poate referi la:

Sfinți catolici 
 Francisc din Assisi, originar din orașul Assisi din Italia
 Francisco de Xavier, cofondator al iezuiților
 Francisc de Sales, episcop al Genevei

Localități

În Argentina 
 San Francisco, Argentina

În Australia 
 San Francisco, Australia

În Brazilia 
 São Francisco, municipiu în statul Minas Gerais.
 São Francisco, municipiu în statul Paraíba.
 São Francisco, municipiu al statului Sergipe.
 São Francisco, municipiu în statul São Paulo.
 Rio São Francisco, fluviu în Brazilia.
 São Francisco - cartier al orașului Niterói, Brazilia. 
 Amparo de São Francisco, municipiu al statului Sergipe.
 Barra de São Francisco, municipiu al statului Espírito Santo.
 Belém de São Francisco, municipiu component al orașului Pernambuco.
 Canindé de São Francisco, municipiu al statului Sergipe.
 Lagoa de São Francisco, municipiu în statul Piauí.
 Muquém de São Francisco, municipiu în statul Bahia.
 Santana do São Francisco, municipiu în statul Sergipe.
 São Francisco de Assis, municipiu în statul Rio Grande do Sul.
 São Francisco de Assis do Piauí, municipiu în statul Piauí.
 São Francisco do Brejão, municipiu în statul Maranhão.
 São Francisco do Conde, municipiu în statul Bahia.
 São Francisco do Glória, municipiu în statul Minas Gerais.
 São Francisco de Goiás, municipiu în statul Goiás.
 São Francisco do Guaporé, municipiu în statul Rondônia.
 São Francisco de Itabapoana, municipiu al Rio de Janeiro.
 São Francisco do Maranhão, municipiu în statul Maranhão.
 São Francisco do Oeste, municipiu în statul Rio Grande do Norte.
 São Francisco de Paula, municipiu în statul Rio Grande do Sul.
 São Francisco de Paula, municipiu în statul Minas Gerais.
 São Francisco do Pará, municipiu al Pará.
 São Francisco do Piauí, municipiu al Piauí.
 São Francisco de Sales, municipiu în statul Minas Gerais.
 São Francisco do Sul, municipiu în statul Santa Catarina.
 Freguesia de São Francisco de Paula, diviziune administrativă (vedeți freguesia) în regiunea Pelotas

În Republica Dominicană 
 San Francisco de Macorís

În Filipine 
 San Francisco, Agusan del Sur 
 San Francisco, Cebu 
 San Francisco, Quezon 
 San Francisco, Southern Leyte 
 San Francisco, Surigao del Norte

În Mexic 
 San Francisco de Campeche, capitala statului Campeche
 San Francisco del Rincón

În Nicaragua 
 San Francisco de Cuapa

În Portugalia 

 São Francisco - unitate administrativă lângă Alcochete.
 São Francisco da Serra - unitate administrativă lângă Santiago do Cacém.
 São Francisco Xavier - unitate administrativă lângă Lisboa.
 Aldeia de São Francisco de Assis - unitate administrativă lângă Covilhã.

În Puerto Rico 
 San Francisco, Puerto Rico

În Statele Unite ale Americii 

 San Francisco, California 
 San Francisco, New Mexico 
 San Francisco, Texas

Munte vulcanic în Arizona 

 San Francisco Peaks desemnează cele mai înalte trei vârfuri ale statului Arizona. Acestea sunt Humphrey Peak, 3.639 m, Fremont Peak, 3.641 m și Agassiz Peak, 3.749 m, și aparțin unui munte vulcanic stins aflat în imediata apropiere a orașului Flagstaff, Arizona, care la rândul său se află la circa 100 km sud de Marele Canion al fluviului Colorado.

Film 

 San Francisco (film), un film realizat în 1936 despre orașul omonim din statul California, San Francisco.

Melodii 

 "San Francisco", un cântec popularizat de Scott McKenzie în 1967, în plină "Epocă Power Flower" care îndemna vizitatorii orașului San Francisco, California "să fie siguri că poartă flori în păr" (în engleză, "be sure to wear flowers in your hair."). 
 "San Francisco", de asemenea un cântec interpretat de Van Dyke Parks și Brian Wilson în 1995. 
 "San Francisco", cântec interpretat de Vanessa Carlton și aflat pe albumul său Harmonium.

Submarin militar 

 Submarinul militar San Francisco (SSN-711) este un submarin militar nuclear american de atac din clasa Los Angeles, comandat în 1981 și încă în serviciu activ (în aprilie 2006).

Vezi și 

 Listă de locuri numite după Sfântul Francisc

!